Петропавловская епархия

 Петропавловская и Камчатская епархия РПЦ (Россия, Камчатский край)
 Петропавловская и Булаевская епархия РПЦ в составе Казахстанского митрополичьего округа (Казахстан, Северо-Казахстанская область)